Urban kan henvise til flere artikler:
Urban (avis) – en dansk gratisavis.
Urban (bryggeri) – et dansk bryggeri, der lukkede i 1986.
Urbanplanen – en boligbebyggelse på Amager.
 Drengenavn Urban på fx:
 Urban Hansen – en dansk politiker.
 Urban Gad – en dansk søofficer
 Urbancentret – en indkøbscenter, som nu kaldes Solvang Centret.
Flere paver har haft navnet Urban, den sidste i 1600-tallet;
St. Pave Urban 1.
Den salige Urban 2.
Urban 3.
Urban 4.
Den salige Urban 5.
Urban 6.
Urban 7.
Urban 8.
 Se også
 Urbanisering